In het seizoen 2020/2021 komt Rangers FC uit in de Schotse Premiership. In dit seizoen zal Rangers ook weer uitkomen in de Scottish Cup en de League Cup. Rangers zal ook deelnemen aan de UEFA Europa League.

Selectie 2020/2021

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 2 mei 2021

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2020/21

Vertrokken 2020/21

Winter

Aangetrokken 2020/21

Vertrokken 2020/21

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Premiership

Scottish Cup

League Cup

UEFA Europa League

Statistieken

Tussenstand in Schotse Premiership

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Rangers FC naar seizoen
Schotse voetbalclub 2020/21